Ixalerpeton (betekent 'springend reptiel') is een geslacht van uitgestorven lagerpetide Avemetatarsalia met als enige soort Ixalerpeton polesinensis. Het leefde in het Laat-Trias van Brazilië naast de sauropodomorfe dinosauriër Buriolestes.

Ontdekking en naamgeving 
Het holotype exemplaar ULBRA-PVT059 van Ixalerpeton bestaat uit delen van de schedel, de wervelkolom en alle vier de ledematen. Het exemplaar komt uit de Santa Maria-formatie uit het Carnien van Brazilië en werd gevonden naast twee individuen van Buriolestes en een set dijbeenderen die behoren tot het tweede individu van Ixalerpeton. De geslachtsnaam Ixalerpeton combineert de Griekse woorden ixalos ('springend') en erpeton ('reptiel'), en de soortaanduiding polesinensis verwijst naar de stad São João do Polêsine, waar de opgravingslocatie zich bevindt.

Beschrijving 
Ixalerpeton was vergelijkbaar met andere lagerpetiden (namelijk Dromomeron en Lagerpeton) in het hebben van lange achterpoten met goed ontwikkelde spieraanhechtingen op het dijbeen; in het bijzonder, zijn vierde trochanter was vrij groot en vormde een kam (die anders is dan bij Dromomeron). Echter, de laatste paar ruggenwervels van Ixalerpeton hebben niet de naar voren hellende doornuitsteeksels van Lagerpeton (die werden geassocieerd met diens hoppende of springende levensstijl). Naast de vergrote vierde trochanter onderscheidt een reeks andere eigenschappen Ixalerpeton van alle eerder beschreven lagerpetiden; er is een antitrochanter op het darmbeen; het uiteinde van de schacht van het zitbeen is lang; er is geen ambient uitsteeksel op het schaambeen; de mediale condylus op het dijbeen is relatief vlak aan de voorkant maar scherp gehoekt aan de achterkant; en het achtervlak van het boveneinde van het scheenbeen heeft een diepe groef.

De kop en voorpoten gevonden met Ixalerpeton zijn de eerste van deze elementen die zijn gevonden onder lagerpetiden. In tegenstelling tot dinosauriformen, is de posttemporale fenestra aan de achterkant van de schedel groot en niet verkleind; er is een extra bot, het postfrontale, grenzend aan de oogkas; er is geen supratemporale fossa, wat een inkeping is die wordt gevonden op het voorhoofdsbeen bij dinosauriformen; en de glenoïde holte op het schouderblad, waar het schouderblad-opperarmbeen gewricht zich bevindt, is iets zijwaarts gericht in plaats van naar achteren. Aan de andere kant is er een anterieure trommelholte op de hersenpan en de deltopectorale kam op het opperarmbeen is lang, die beide veel voorkomen bij basale dinosauromorfen.

Classificatie 
Een fylogenetische analyse uit 2016 wees uit dat Ixalerpeton de naaste verwant van Dromomeron was. De teruggevonden fylogenetische boom wordt hieronder gedeeltelijk weergegeven.

Paleo-ecologie 
Net als de Ischigualasto en Chinle-formaties, behoudt de Santa Maria-formatie zowel Ixalerpeton (een niet-dinosaurische Avemetatarsalia) als Buriolestes (een dinosauriër). Dit geeft aan dat dinosauriërs verwante groepen niet snel vervingen nadat ze waren geëvolueerd.

Uitgestorven reptielen